Traianus ist der Name oder Namensteil folgender Personen:

 Marcus Ulpius Traianus (vor 30–vor 100), römischer Politiker und Feldherr
 Marcus Ulpius Traianus (53–117), römischer Kaiser, siehe Trajan
 Publius Aelius Hadrianus (76–138), römischer Kaiser, siehe Hadrian (Kaiser)
 Gaius Messius Quintus Traianus Decius (um 200–251), römischer Kaiser, siehe Decius (Kaiser)
 Traianus (Leibwächter) (6. Jh.), Leibwächter des oströmischen Feldherrn Belisar

Siehe auch:
 Traianos